Ибрагим Шекарау (; родился 5 ноября 1955 года; Курмава, Нигерия) — нигерийский политический деятель. Губернатор штата Кано с 2003 по 2011 год. Член Народной партии Нигерии. В 2011 году участвовал в президентских выборах и по результатам выборов набрал наименьшее количество голосов.

Деятельность на посту губернатора 
Шекарау, вразрез с заверениями Всемирной организации здравоохранения, являлся противником вакцинаций полиомиелита, объясняя их вероятной возможностью бесплодия для мусульманских женщин.

Шекарау известен созданием крупных проектов развития в штате Кано. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, принц Чарльз и многие другие мировые лидеры официально посещали его штат.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт Президентской кампании 2011 года

См. также 
 Президентские выборы в Нигерии

Персоналии по алфавиту
Политики Нигерии